Kuoresalo kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kuoresalo (ö i Mellersta Finland), Jämsä, 
 Kuoresalo (ö i Birkaland), Tammerfors, 

Robotskapade Finlandförgreningar